A 2019. évi Európa játékokon a birkózásban összesen 18 versenyszámot rendeztek. A birkózás versenyszámait június 25. és 30. között tartották.

Összesített éremtáblázat

Férfi

Éremtáblázat

Szabadfogású birkózás

Kötöttfogású birkózás

Női

Éremtáblázat

Szabadfogású birkózás

Jegyzetek

Források 
 

Sportágak a 2019. évi Európa játékokon